Скрастиньш (Скрастыньш) () — латышская фамилия. Известные носители:

 Скрастиньш, Имантс (1941—2019) — актёр и певец, народный артист Латвийской ССР.
 Скрастиньш, Карлис (1974—2011) — латвийский хоккеист.
 Скрастиньш, Янис (1949—2021) — генеральный прокурор Латвии в 1990—2000 годах.